Monster High franchise
 Monster High (2010–2018) amerikai animációs sorozat  Garrett Sander alkotásában
 Monster High: A film (2022) amerikai film Todd Holland rendezésében
 Monster High (2022–) amerikai animációs sorozat Shea Fontana alkotásában